Клейтон () — город в штате Нью-Мексико (США). Административный центр округа Юнион. В 2010 году в городе проживали  человек. Клейтон находился на тропе Санта-Фе вблизи гор Раббит-Иарс.

Город был основан сенатором США Стивеном Дорси из Арканзаса в 1886 году под именем Перико. Город был переименован в честь сына сенатора Клейтона в 1888 году.

Географическое положение 
По данным Бюро переписи населения США город имеет площадь 12,2 квадратных километров. Клейтон находится в северо-восточном углу Нью-Мексико около границы с Колорадо, Оклахомой и Техасом на пересечении шоссе 56, 412, 64 и 87.

Население 

По данным переписи 2010 года население Клейтона составляло  человек (из них 59,3 % мужчин и 40,7 % женщин), в городе было 1025 домашних хозяйств и 623 семьи. Расовый состав: белые — 75,9 %. 51,1 % имеют латиноамериканское происхождение.

Население города по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 19,4 % — жители младше 18 лет, 3,3 % — между 18 и 21 годами, 60,7 % — от 21 до 65 лет и 16,6 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 39,0 лет. На каждые 100 женщин в Клейтоне приходилось 145,5 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 154,6 мужчин сопоставимого возраста.

Из 1025 домашних хозяйств 60,8 % представляли собой семьи: 41,3 % совместно проживающих супружеских пар (14,3 % с детьми младше 18 лет); 13,9 % — женщины, проживающие без мужей и 5,7 % — мужчины, проживающие без жён. 39,2 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,26 человека, а средний размер семьи — 2,89 человека. В одиночестве проживали 34,9 % населения, 16,2 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Экономика 
В 2017 году из  человек старше 16 лет имели работу . При этом мужчины имели медианный доход в  доллар США в год против  долларов среднегодового дохода у женщин. В 2016 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $ в год. 18,7 % от всего числа семей в Клейтоне и 20,4 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Примечания

Ссылки 
 

Окружные центры Нью-Мексико
Города Нью-Мексико
Населённые пункты округа Юнион (Нью-Мексико)